Jorge Reyes hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Jorge «Che» Reyes (1907-1985), actor de la época de oro del cine mexicano.
 Jorge Reyes (actor) (1971-), actor y modelo venezolano.
 Jorge Reyes (beisbolista) (1987-), beisbolista estadounidense (biografía en inglés).
 Jorge Reyes (escritor) (1972-), escritor cubano residente en Miami (biografía en inglés).
 Jorge Reyes (músico) (1952-2009), músico mexicano.
 Jorge Reyes Aguilar (19??-), patinador chileno.
 Jorge Reyes Condori (1981-), futbolista peruano.
 Jorge Reyes Oregón (1991-), futbolista mexicano (:w:en).
 Narciso Jorge Reyes Hernández (1951-), bajista cubano.